HMS „Astute” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „sprytny”, „przebiegły”:
  – okręt podwodny typu Amphion zwodowany w 1945, sprzedany na złom w 1970.
  – okręt podwodny typu Astute zwodowany w 2007, w czynnej służbie.

Przypisy 

Astute